Мэ́ннинг () — английская фамилия.

Известные носители:
 Мэннинг, Брайан (1926—2011) — британский астроном.
 Мэннинг, Брэдли (род. 1987) — военнослужащий армии США, обвинённый в раскрытии большого объёма секретных документов и передаче их WikiLeaks.
 Мэннинг, Генри Эдуард (1808—1892) — английский кардинал.
 Мэннинг, Даррен (род. 1975) — британский автогонщик.
 Мэннинг, Дэвид (род. 1949) — британский дипломат.
 Мэннинг, Дэниел (1831—1887) — секретарь Департамента казначейства США.
 Мэннинг, Дэнни (род. 1966) — американский баскетболист и тренер.
 Мэннинг, Илай (род. 1981) — игрок в американский футбол, брат Пейтона Мэннинга.
 Мэннинг, Мэделин (1948) — американская легкоатлетка.
 Мэннинг, Патрик (род. 1967) — американский гребец.
 Маннинг, Патрик Огастус Мервин (1946—2016) — премьер-министр Тринидада и Тобаго.
 Мэннинг, Пейтон (род. 1976) — игрок в американский футбол, брат Илая Мэннинга.
 Мэннинг, Пол (род. 1974) — британский велогонщик, олимпийский чемпион.
 Мэннинг, Престон (род. 1942) — канадский политик, сын Эрнеста Мэннинга.
 Мэннинг, Роберт (1275—1338) — средневековый английский хронист.
 Мэннинг, Рон (род. 1937) — канадский кёрлингист.
 Мэннинг, Тимоти (1909—1989) — американский священнослужитель, кардинал.
 Мэннинг, Тревор (род. 1945) — новозеландский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1976 года.
 Мэннинг, Тэрин (род. 1978) — американская актриса и певица.
 Мэннинг, Уэйн Эйер (1899—2004) — американский ботаник, почётный профессор Университета Бакнелл.
 Мэннинг, Шэрон (род. 1969) — американская баскетболистка и тренер.
 Мэннинг, Эд (1944—2011) — американский баскетболист и тренер.
 Мэннинг, Эрнест (1908—1996) — канадский политик.
Двойная фамилия
 Мэннинг-Сандерс, Рут (1886—1988) — английская поэтесса и писатель.